Дми́трий Серге́евич Лёпа (; ) — украинский футболист, полузащитник

Биография

Клубная карьера 
Начинал заниматься в футбольной школе «Атлант» в Кременчуге (тренер — Мурадян С. В.). В 2003 году приглашался в московский ЦСКА, но не решился переехать в Россию.

С 2004 года выступал за дублирующий состав «Днепра» Днепропетровск (2004—08 — 64 игры, 22 гола). В чемпионате Украины дебютировал 14 июля 2007 года в матче «Днепр» — «Кривбасс» — 2:0. В Кубке УЕФА сезона 2007/08 сыграл четыре игры против польского «Белхатува» и шотландского «Абердина», трижды выходя на замену и один матч отыграв полностью.

В июле 2013 года перешёл в львовские «Карпаты». В июне 2014 года после окончания контракта не нашёл общий язык с руководством львовян, хотя была возможность пролонгации контракта, и покинул «Карпаты».

В июне 2014 года перешёл в запорожский «Металлург» подписав годичный контракт.

В июле 2015 года стал игроком харьковского «Металлиста». В новой команде взяв 11 номер. 1 февраля 2016 стало известно, что Дмитрий перешёл в венгерский клуб «Академия Пушкаша».

В июне 2017 года украинский полузащитник хорватского «Осиека» Дмитрий Лёпа подписал полноценный контракт на три года, в составе которого провёл отличный сезон отметившись 8 голами и пятью голевыми передачами в 21 матче чемпионата Хорватии. По итогам футбольного сезона Лёпу признали лучшим игроком команды.

30 октября 2021 года провёл 100-й матч за «Осиек» в чемпионате Хорватии.

Карьера в сборной 
Осенью 2007 года был приглашён в состав молодёжной сборной Украины.

Примечания

Ссылки 
 Интервью от 9 октября 2007 года

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Академия Пушкаша»
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «ВПК-Агро»